Sert peut se référer à :

Compétition 
Suzuki Endurance Racing Team

Toponyme 
Sêrt, le nom kurde de Siirt, une ville de Turquie.
Sert, le nom arabe de Syrte, une ville de Libye.

Patronyme 
Misia Sert (1872-1950), une pianiste française d'origine polonaise.
Josep Lluís Sert (1902-1983), un architecte et urbaniste espagnol. 
José Maria Sert (1876-1945), un peintre et photographe espagnol.

Homonymie de patronyme